Haaren kan verwijzen naar verschillende plaatsen:
In Nederland:
Haaren (gemeente): voormalige gemeente in de provincie Noord-Brabant
Haaren (Noord-Brabant): dorp in de provincie Noord-Brabant
In Duitsland:
Haaren (Aken)
Haaren (Bad Wünnenberg)
Haaren (Waldfeucht)

Zie ook
Haren (doorverwijspagina)
Kamp Haaren, in het grootseminarie van Haaren (WOII)